Robert Lienau ist der Name folgender Personen:

* Robert Emil Lienau (1838–1920), deutscher Musikverleger
 Robert Heinrich Lienau (1866–1949), deutscher Musikverleger

Robert Lienau steht für:

 Robert Lienau Musikverlag, deutscher Musikverlag